69-й выпуск  Вуэльта Валенсии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Валенсия. Гонка прошла с 31 января по 4 февраля 2018 года в рамках UCI Europe Tour 2018. Победу, третий раз в карьере, одержал испанец Алехандро Вальверде из .

Участники 
Участие в гонке приняли 25 команд: 11 команд категории UCI WorldTeam, 11 проконтинентальных команд и 3 континентальные. Каждая команда могла состоять не белее чем из 7 гонщиков. Всего на старт соревнования вышли 175 спортсменов. До финиша доехали 159.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 688,1 километра: двух равнинных, двух горных и командной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3 

По решению организаторов результаты этапа не влияли на генеральную классификацию гонки из-за сложных погодных условий..

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций 
На Вуэльте Валенсии 2018 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался жёлтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трёх местах на всех этапах, кром этапа 2 (командной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Белая майка в красный горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. 

Лидер комбинированной классификации носил оранжевую майку. Место в данной классификации определялось по сумме итоговых мест, занятых в генеральной, горной и очковой классификациях.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Валенсии 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2018 году
Январь 2018 года
Февраль 2018 года